NGC 1082-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
NGC 1082-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus